Tom Jensen kan henvise til flere personer:

 Tom Jensen (bokser) (født 1947) – dansk bokser
 Tom Jensen (journalist) (født 1966) – dansk journalist, Berlingske Tidende
 Tom Jensen (skuespiller) (født 1965) – dansk skuespiller